Bouwwerk
 Square Kilometre Array (SKA), radiotelescoop in Australie en Zuid-Afrika

Geneeskunde
 De Vlaamse Vereniging voor Sport- en Keuringsartsen (SKA)

Informatica
 Happy99, ook bekend als "Ska" of "l-Worm", een computerworm

Muziek
 Ska (muziek), muziekstijl
 Ska-P, Spaanse ska-punk band
 Ska-punk, muziekgenre dat bestaat uit een mix van ska en punkrock
 Studentenkoor Amsterdam (SKA), oratoriumkoor uit Amsterdam

Personen met de achternaam Ska
 Marie-Hélène Ska, Belgisch syndicaliste

Sport
 Surinaamse Karate Associatie, een sportbond voor karate in Suriname